Соревнования в спринте классическим стилем среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зефельде прошли 21 февраля. В квалификации было заявлено 150 участников, из которых на старт вышли 145. В четвертьфиналы отобрались 30 лучших по итогам квалификации.

Медалисты

Результаты

Четвертьфиналы 
В каждом четвертьфинале два победителя проходят в полуфинал. Также в полуфинал проходят два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.

Четвертьфинал 1

Четвертьфинал 2

Четвертьфинал 3

Четвертьфинал 4

Четвертьфинал 5

Полуфиналы 
Во время 1-го полуфинала на последнем повороте перед финишной прямой произошло столкновение между Клебо и Устюговым, из-за чего россиянин едва не упал. В итоге Клебо занял второе место и пробился в финал соревнований, Устюгов стал пятым и выбыл. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца и похлопал его по щекам. За этот поступок Устюгов получил жёлтую карточку. Сборная России однако подала протест на поведение норвежца Йоханнеса Клебо, который был отклонён. Устюгов же был дисквалифицирован, а результат его в спринте аннулирован.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019